Deux classes de navires de la Marine royale néerlandaise ont porté le nom de classe De Zeven Provinciën, en référence aux sept provinces historiques des Pays-Bas :
 la , une classe de deux croiseurs légers construits au début de la Seconde Guerre mondiale ;
 la , une classe de quatre frégates antiaériennes construites au début des années 2000.